Die Ukraine ist in 24 Oblaste (ukr область/oblast, Pl. області/oblasti; Bezirke, wörtl. „Gebiete“), eine Autonome Republik (ukr Автономна Республіка/Awtonomna Respublika) und zwei Städte (ukr місто/misto, Pl. міста/mista) mit Sonderstatus gegliedert.

 1: Amtliche Angaben für den 1. Juli 2012, Quelle: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/fin/ds/kn/kn_e/kn0712_e.html
 2: Regionen der Ukraine https://www.citypopulation.de/Ukraine-Cities.html

Siehe auch 
 Verwaltungsgliederung der Ukraine
 Flaggen und Wappen der ukrainischen Oblaste
 Liste der Städte in der Ukraine
 ISO 3166-2:UA

Weblinks 
 Statistiken zu den Gemeinden der Ukraine (ukrainisch)

Ukraine
 
!Oblaste

ko:우크라이나의 지역